Guillermo de Solms-Braunfels, 3.º Príncipe de Solms Braunfels.
Guillermo de Solms-Braunfels (1801-1868), teniente general prusiano.